Clarksville (Arkansas), localitat estatunidenca a l'estat d'Arkansas
 Clarksville (Idaho), àrea no incorporada al comtat de Kootenai (Idaho, EUA)
 Clarksville (Indiana), localitat estatunidenca a l'estat d'Indiana
 Clarksville (Iowa), localitat estatunidenca a l'estat d'Iowa
 Clarksville (Michigan), localitat estatunidenca a l'estat de Michigan
 Clarksville (Missouri), localitat estatunidenca a l'estat de Missouri
 Clarksville (Nou Hampshire), localitat estatunidenca a l'estat de Nova Hampshire
 Clarksville (Ohio), localitat estatunidenca a l'estat d'Ohio
 Clarksville (Pennsilvània), localitat estatunidenca a l'estat de Pennsilvània
 Clarksville (Tennessee), localitat estatunidenca a l'estat de Tennessee
 Clarksville (Texas), localitat estatunidenca a l'estat de Texas
 Clarksville (Virgínia), localitat estatunidenca a l'estat de Virgínia